SPA eller spa har flere betydninger:
 Spa - en by i Belgien
 Spa (bad) - en form for badekar/-bassin
 SPA (band) - et britisk band fra 1990'erne